Giacomo Caputo – militare italiano
 Giacomo Caputo – archeologo italiano